Miss Ukraine ist ein nationaler Schönheitswettbewerb für unverheiratete Frauen in der Ukraine, der im Inland Miss Ukraina heißt (ukrainisch Міс Україна, russisch Мисс Украина). Er wird seit 1988 durchgeführt, als die Ukraine noch ein Teil der Sowjetunion war. Die zweite Gewinnerin, Yulia Shestopalova, wurde für zwei Jahre gewählt (1989/90).

Gegenwärtiger Veranstalter des Wettbewerbs ist die Agentur Zentra-Invest (Центра-Инвест).

Die Finalistinnen nehmen bzw. nahmen an den Wahlen zur Miss World, Miss Universe, Miss Europe, Miss International und Miss Earth teil.

Seit 2006 gibt es einen eigenständigen Wettbewerb um die Miss Ukraine Universe, die an der Miss Universe teilnimmt. Geschäftsführerin des Nationalkomitees Miss Ukraine Universe ist Aleksandra Nikolaenko (Александра Николаенко).

Siegerinnen seit 1988

Miss Ukraine

Miss Ukraine Universe 

Die lateinische und die russische Schreibung der Namen entspricht jeweils der auf der offiziellen Webseite.

Anmerkungen

Weblinks 
 Miss Ukraine bis 2009 (ukrainisch)
 Miss Ukraine 1988–2011 (russisch)
 Miss Ukraine (russisch)
 Miss Ukraine Universe (russisch und englisch)

 
Ukraine, Miss
Erstverleihung 1988